Quintero — comuna chilena da província de Valparaíso
Cardenal Quintero — município venezuelano do estado de Mérida
Aeroporto de Quintero — aeroporto chileno da comuna de Quintero, na província de Valparaíso

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes